Дюр-Дапту — топоним (тип: потамоним) в России.

Красноярский край 
 Дюр-Дапту — река, правый приток реки Кима, координаты 68°50' с. ш. 99°40' в. д., код ГКГН 580103.
 Дюр-Дапту — река, левый приток р. Хикчекит, координаты 68°15' с. ш. 97°24' в. д., код ГКГН 724884.
 Дюр-Дапту — река, левый приток р. Хигдэкит, координаты 69°04' с. ш. 97°07' в. д., код ГКГН 702585.

См. также